Scar est un des personnages du manga Fullmetal Alchemist. C'est un moine guerrier d'Ishval, qui a donc (comme tous les habitants d’ishbal) la peau mate et les yeux rouges. Il a aussi une cicatrice sur le visage en forme de croix (qui lui donne donc son surnom), après une altercation avec un alchimiste d'État, Kimblee. Ce dernier lui avait également pulvérisé le bras droit, mais Scar a reçu celui de son frère, de sorte que cette amputation ne fut que provisoire.

Description 
Il éprouve une grande haine envers les Alchimistes d'État, qui ont, durant la guerre d'Ishval, massacré cette ville pour créer la Pierre Philosophale. De sa haine contre les militaires et l'Alchimie il s'en prend à tous les Alchimistes d'État et essaya donc de tuer Edward à de nombreuses reprises. Le lien qui lie les frères Elric lui rappelant lui et son frère, il a tendance à se retenir face à eux.

Il est donc doté du bras droit de son frère, bras qui lui permet de « détruire » les choses de l'intérieur. Ce processus est possible en s'appuyant sur les trois phases de l'alchimie :
 Compréhension (de la structure de l'objet à modifier) ;
 Destruction (de la structure de l'objet) ;
 Reconstruction (sous une nouvelle forme).
Scar s'arrête tout simplement à la seconde étape, utilisant la puissance contenue dans ce bras. À l'origine, il y avait deux bras (ceux de son frère), le droit détruisait la matière et le gauche la reconstruisait, mais Scar n'ayant pu hériter que du droit, il ne peut que détruire (ce qui ne le gène pas vraiment outre-mesure, au vu de ce qu'il pense de l'alchimie). On apprend qu'en fait, ce bras fonctionne un peu comme une Pierre Philosphale et est le fruit d'un travail combinant l'alchimie d'Amestris et celle de Xing.

Se considérant comme le « bras armé » d'Ishbala, dieu unique des Ishbals, grâce à ce leg de son frère, il fait usage de ces pouvoirs destructeurs, alors que sa religion proscrit absolument l'usage de celle-ci, considérant . À l'instar de Greed, il est difficile de le placer dans le camp des « gentils » ou des « méchants », il suit surtout un but personnel, qui ne prend pas en compte la notion de bien et de mal et par exemple, s'il souhaite la mort d'Ed, il n'a absolument rien contre Al, il l'apprécie presque. Son ennemi mortel est Kimblee, qui est sa cible 1 : un alchimiste d'État doublé de l'assassin de son frère, lui ayant tranché le bras et mutilé le visage, c'est plus qu'il n'en faut pour s'attirer ses foudres !

Manga 
Après son affrontement perdu contre Lust et Gluttony, Scar fait une petite pause pour se remettre de ses blessures. Plus tard, il sera rejoint par May Chang et Yoki, avec qui il tentera de retrouver les Homunculus. Scar et May tomberont finalement sur Père alors qu'il fouille son repaire, Ed, présent lui aussi lui révélera que c'est Envy le vrai responsable de la guerre d'Ishval, lui créant un ennemi mortel de plus. Scar dut s'enfuir, l'opposition étant définitivement trop grande, mais capturera quand même le docteur Marcoh, prisonnier des Homunculus. Marcoh accepta son sort mais Scar décida de l'utiliser pour récupérer et déchiffrer les écrits de son frère, caché dans le Nord (à l'occasion, il détruisit le visage de Marcoh). Dans les terres enneigés, Scar a retrouvé Kimblee, mais le premier affrontement les opposant a laissé l'alchimiste durement blessé. Finalement, piégé par les militaires aux commandes de son ennemi de toujours, Ed, Al et Miles laissèrent Winry partir avec Scar pour lui laisser l'occasion de comprendre les notes de son frère. Avec son groupe, il s'enfuit à travers un réseau minier pour échapper à Kimblee. En combinant les savoirs de May Chang, d'Alphonse Elric et du journal de son frère, ils mettent au point un cercle de transmutation capable de détruire une pierre philosophale. À peine sortis des mines, ils décident de tendre un piège à Envy pour tester leur découverte. L'essai est concluant et l'homonculus est capturé et  réduit à l'impuissance. Scar remet à May Chang l'homonculus pour qu'elle puisse sauver son clan puis le groupe prend ensuite la direction de Lior où Scar et le docteur Marcoh partent à la recherche des Ishbals. Une fois la mission accomplie, le groupe se rend dans un bidonville proche de Central pour rejoindre Edward Elric et son père. Le jour promis, tous nos héros se dirigent vers l'antre de Père pour la bataille finale. Après un combat contre les marionnettes de l'armée abrégé par le colonel Roy Mustang, Scar intervient pour raisonner ce dernier quant aux conséquences du meurtre d'Envy. Scar demande au colonel où ira le pays si c'est un assassin empli de haine qui le dirige. Après la disparition d'Edward Elric, Scar et les autres se font attaquer par le professeur Goldtouth et son groupe de soldats d'élite. Scar assiste impuissant à l'ouverture de la porte par le colonel Mustang. Il s'ensuit un affrontement terrible contre King Bradley où Scar s'en sort miraculeusement grâce à son nouveau cercle de construction tatoué sur son bras gauche. Lorsque le cercle de transmutation national avorta, Scar contre-attaqua en activant le cercle inversé formé par ses compatriotes ishbals. Grièvement blessé, Scar est soigné par le général Armstrong où, à la demande de Miles, il aidera à reconstruire Ishbal.

Dans le manga, Scar est plus sec et violent. De plus, c'est lui l'assassin des parents de Winry (contrairement au premier anime où c'est Roy Mustang qui les a exécutés).

Anime de 2003 
Scar est dès le début de l'anime un personnage connu, tueur d'alchimistes d'État pour se venger de la guerre d'Ishbal, il fut recherché par tout Central. Il a lui-même tué la chimère de Tucker, qui était un mélange de sa fille et de son chien, Scar voulait l'envoyer dans un monde meilleur, Edward ne s'en remettra jamais.

Scar finit au fur et à mesure à se lier avec les frères Elric (et surtout d'Al), puis vers la fin avec Lust. En fait, son frère est celui qui a créé Lust, en effet, il a mis au point ses bras pour faire revivre sa femme morte, sans succès. C'est pourquoi Lust et lui sont assez proches l'un de l'autre, même s'ils ne sont pas dans le même camp. À la fin, il tentera de créer une Pierre Philosophale parfaite, mais devra livrer un combat sans merci contre l'Alchimiste écarlate en compagnie d'Al. Kimblee lui détruira son bras gauche et aura le temps de transformer Al en bombe avant de se faire tuer par Scar. Scar détruira alors l'œuvre de l'alchimiste fou en transmutant son bras droit avec Al, servant ainsi de catalyseur à la réaction qui transformera Al en la Pierre Philosophale. Il mourra ensuite en compagnie de Lust, car il utilisa son corps pour achever le cercle  de transmutation géant de la ville de Lior.

Personnage de Fullmetal Alchemist
Tueur en série de fiction
Tueur de masse de fiction
Amputé de fiction
Terroriste de fiction